Wurster ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Wurster (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Bruno Wurster (1939–2003), Schweizer Maler
 Carl Wurster (1900–1974), deutscher Chemiker und Wehrwirtschaftsführer
 Casimir Wurster (1854–1913), deutscher Chemiker
 Catherine Bauer Wurster (1905–1964), US-amerikanische Stadtplanerin, Hochschullehrerin für Stadtplanung und Stadtgestaltung und Advokatin des öffentlichen Wohnungsbaus
 Fritz Wurster (1922–2016), deutscher Politiker (CDU)
 Georg Wurster (1897–1976), NSDAP-Funktionär
 Herbert Wurster (* 1950), deutscher Historiker
 Hermann Wurster (1907–1985), deutscher Ingenieur und Testpilot
 Ingeborg Wurster (1931–1999), deutsche Fernsehjournalistin
 John Wurster (* 1948), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Ludwig August Carl Wurster (1791–1863), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Miriam Wurster (* 1964), deutsche Grafik-Designerin und Karikaturistin
 Paul von Wurster (1860–1923), deutscher Theologe
 Paul Wurster (1926–1994), deutscher Geologe
 Stefan Wurster (* 1980), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Walter Wurster (1927–2000), Schweizer Architekt
 William Wilson Wurster (1895–1973), US-amerikanischer Architekt
 Wolfgang W. Wurster (1937–2003), deutscher Bauforscher und Archäologe